Аинса-Собрарбе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 285 км². Население — 2179 человек (на 2009 год).

Города-побратимы 
  Арро (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página institucional del Municipio 
 Información de Aínsa
 Villa de Aínsa

Муниципалитеты Уэски